Il singolare del Family Circle Cup 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Jelena Janković era la detentrice del titolo, ma ha perso ai quarti contro Vera Zvonarëva.
Serena Williams ha vinto in finale contro Vera Zvonarëva  6–1, 2–6, 6–0.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2008